А́ппий Кла́вдий Слепо́й или А́ппий Кла́вдий Цек (ок. 340 273 до н. э.) — римский государственный деятель, один из основателей римской юриспруденции.
 Аппий Клавдий Сабин Инрегилле́н — консул 495 года до н. э.
 Аппий Клавдий Кавдекс — консул 264 года до н. э.
 Аппий Клавдий Русс — консул 268 года до н. э.
 Аппий Клавдий Юлиан — римский государственный деятель начала III века

Аппий Клавдий Красс — имя нескольких римских политиков:
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен Сабин — консул 471 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Региллен Сабин — децемвир и консул 451 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 424 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 403 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консул 349 года до н. э.

Аппий Клавдий Пульхр () — имя нескольких римлян:
 Аппий Клавдий Пульхр — военный трибун 87 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 212 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 185 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 143 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул-суффект 130 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 79 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 54 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — консул 38 года до н. э.
 Аппий Клавдий Пульхр — монетарий в 8 году до н. э., сын Публия Клавдия Пульхра, претора после 31 года до н. э.